Das Wort darstellbar bedeutet:

 in der Chemie so viel wie „synthetisierbar“, siehe Synthese (Chemie)
 in der Mathematik, dass ein Funktor von einem Objekt „herkommt“, siehe Darstellbarkeit (Kategorientheorie)